Revolver henviser til flere artikler:

 Revolver – et våben
 Revolver (album) – en Beatles-LP fra 1966
 Revolver (band) – Et Englesk London baseret band.
 Revolveren - En dansk stumfilm fra 1910.